Глен Джонсон () может относиться к следующим персоналиям:
 Джонсон, Глен (1969) — ямайский боксёр-профессионал.
 Джонсон, Глен (1984) — английский футболист.